Childebert, est un prince mérovingien, le quatrième fils de . Son sort n'est pas connu avec certitude. 
.

Notes et références 

Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque